Кетлін Горват була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Сільвія Ла Фратта.

Аранча Санчес виграла титул, перемігши у фіналі Раффаелла Реджі з рахунком 6–0, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Катарина Малеєва (2-ге коло)
  Раффаелла Реджі (фінал)
  Аранча Санчес (переможниця)
  Ізабель Куето (півфінал)
  Нейже Діас (чвертьфінал)
  Кетлін Горват (1-ше коло)
  Мерседес Пас (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Belgian Open Draw

Belgian Open (теніс)
Тур WTA 1988